Anne Bäbi Jowäger steht für:

 Anne Bäbi Jowäger (Roman), zweiteiliger Roman von Jeremias Gotthelf
 Anne Bäbi Jowäger 1. Teil, Film von Franz Schnyder
 Anne Bäbi Jowäger 2. Teil, Film von Franz Schnyder
 Anne Bäbi Jowäger (1962), Film von Franz Schnyder
 Anne Bäbi Jowäger (1978), Film von Franz Schnyder